16-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в СССР с 29 января по 5 февраля 1989 года.
Обыграв в финальном матче с крупным счётом сборную Финляндии, сборная СССР в тринадцатый раз стала чемпионом мира.

Итоговая таблица 
{| class=wikitable style="text-align:center;" width="550"
|-
! width=3%|Место
! width=30%|Сборная
! width=8%|И
! width=8%|В
! width=8%|Н
! width=8%|П
! width=17%|М
! width=17%|+/-
! width=10%|Очки
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align="left"| СССР || 4 || 3 || 0 || 1 ||29 — 8|| +21|| 6|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align="left"| Финляндия || 4 || 3 || 0 || 1 ||25 — 9|| +16|| 6
|- style="background:#ffa;"
| 3 || align="left"  | Швеция || 4 || 3 || 0 || 1 ||28 — 7|| +21|| 6|- style="background:#ffa;"
| 4 || align="left"| Норвегия || 4 || 1 || 0 || 3 ||9 — 16|| −7|| 2
|- 
| 5 || align="left"| США || 4 || 0 || 0 || 4 ||2 — 53|| −51|| 0|}

 Групповой этап 

 Финалы 
 Матч за 3-е место 

 Финал 

 Лучшие игроки 

По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:
 Лучший вратарь — Пер-Олаф Петерссон (Швеция)
 Лучший защитник — Эско Таммилехто (Финляндия)
 Лучший полузащитник — Андрей Ефремов (СССР)
 Лучший нападающий — Александр Цыганов (СССР)
 Лучший бомбардир — Николай Паздников (СССР)

 Символическая сборная 
 Вратарь  Пер-Олаф Петтерссон
 Защитники  Эско Таммилехто
  Ярмо Хаависто
 Полузащитники  Андрей Ефремов
  Максим Потешкин
  Владимир Плавунов
  Эса Мяяття
 Нападающие'''
  Александр Цыганов
  Ула Юханссон
  Йоуни Вестеринен
  Ханс Юханссон

Примечания

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1989

Чемпионаты мира по хоккею с мячом
Чемпионаты мира в СССР
1989 год в хоккее с мячом
Январь 1989 года
Февраль 1989 года
Международные спортивные соревнования в Москве
Спортивные соревнования в Красногорске
Спорт в России в 1989 году
Международные соревнования по хоккею с мячом в СССР
1989 год в Москве
1989 год в Московской области